Gagne steht für:
 Gagne (Cayres), Nebenfluss der Loire in Frankreich, entspringt im Gemeindegebiet von Cayres
 Gagne (Saint-Front), Nebenfluss der Loire in Frankreich, entspringt im Gemeindegebiet von Saint-Front

Gagne oder Gagné ist der Familienname folgender Personen:

 Leslie Gagne (1908–1962), kanadischer Skispringer
 Marie-Pierre Gagné (* 1983), kanadische Synchronschwimmerin 
 Norman Gagne (1911–1986), kanadischer Skispringer
 Richard Gagné (* 1954), kanadischer Organist
 Robert Gagné (1916–2002), US-amerikanischer Psychologe und Pädagoge
 Simon Gagné (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Verne Gagne (1926–2015), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Gagnier